Яновський Іван Іванович (1898—1937) — український партійний і театральний діяч. Репресований.
 Яновський Іван Іванович (1919—2006) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу